El término estación de Vista Alegre puede hacer referencia a las siguientes estaciones ferroviarias:

 Estación de Vista Alegre, estación de Metro de Madrid perteneciente a la línea 5 y ubicada en el distrito de Carabanchel de la ciudad de Madrid.
 Estación de Vista Alegre, estación de Renfe Cercanías AM perteneciente a la línea C-4f del núcleo de Cercanías Murcia/Alicante y ubicada en el municipio de Cartagena, provincia de Murcia.
 Estación de Vista Alegre, futura estación de Metro de Lima y Callao perteneciente a la línea 2 y ubicada en el distrito de Ate, departamento de Lima (Perú).